Der European Darts Grand Prix 2015 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. Oktober 2015 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum zweiten Mal veranstaltet. Es war das neunte und letzte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wird. Austragungsort war der Glaspalast in Sindelfingen.

Titelverteidiger war Mervyn King, welcher in der dritten Runde an Mensur Suljović scheiterte.

Das Finale gewann am Ende der Belgier Kim Huybrechts, welcher im Finale den Schotten Peter Wright schlagen konnte. Huybrechts sicherte sich damit seinen zweiten Titel auf der European Tour und den insgesamt vierten Titel bei der PDC.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Grand Prix 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 17. September 2015, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley am 25. September 2015
 die acht Sieger vom European Qualifier am 15. Oktober 2015
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 15. Oktober 2015

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  James Wade
  Peter Wright
  Ian White
  Robert Thornton
  Kim Huybrechts
  Brendan Dolan
  Dave Chisnall
  Justin Pipe
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Vincent van der Voort
  Simon Whitlock
  Benito van de Pas
  Mervyn King

UK Qualifier
  Gerwyn Price
  Stephen Bunting
  Steve Beaton
  Mark Barilli
  Robbie Green
  Johnny Haines
  Jonny Clayton
  Mark Webster
  Jamie Caven
  Mickey Mansell
  Dave Ladley
  Mark Walsh
  Alan Norris
  Stephen Willard
  Dean Winstanley
  Devon Petersen
  Joe Cullen
  David Pallett
  Ricky Evans
  Lee Evans

European Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Toni Alcinas
  Raymond van Barneveld
  Mensur Suljović
  Jeffrey de Zwaan
  Robert Marijanović
  Rowby-John Rodriguez
  Magnus Caris

Lokale Qualifikanten
  Kevin Münch
  Jyhan Artut
  Stefan Stoyke
  Max Hopp

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
European Darts Tour 2015